Platz (piazza in lingua tedesca) può indicare:

Persone 
 Gustav Adolf Platz – architetto tedesco
 Joseph Platz – scacchista di origini tedesche e statunitensi
 Reinhold Platz –  ingegnere aeronautico e costruttore tedesco
 Robert H.P. Platz – compositore tedesco
 Tom Platz – culturista statunitense

Altro 
 Toyota Platz – autovettura prodotta dalla Toyota